Maiorca ist der Familienname folgender Personen:
 Donatella Maiorca (* 1957), italienische Filmschaffende
 Enzo Maiorca (1931–2016), italienischer Taucher

eine Gemeinde in Portugal:
 Maiorca (Figueira da Foz) im Kreis Figueira da Foz

Siehe auch:
 Mallorca (Begriffsklärung)
 Mayorga